Alexander Zickler (ur. 28 lutego 1974 w Bad Salzungen) – niemiecki piłkarz grający na pozycji napastnika.

Kariera 
Zickler profesjonalną karierę zaczynał w sezonie 1992-1993 w zespole Dynamo Drezno. Tu 18-letni wówczas piłkarz spisywał się na tyle dobrze, że dostrzegli go działacze Bayernu Monachium. W bawarskim klubie grał aż 12 lat. Zdobył tu wiele wspaniałych trofeów. W 2005 roku Zickler został sprzedany do Red Bull Salzburg, gdzie poczynał sobie również dobrze – w tym sezonie Max Bundesligi strzelił 22 gole i został królem strzelców. W 2010 roku odszedł do LASK Linz.

W latach 1998-2002 rozegrał 12 meczów i zdobył 2 gole dla reprezentacji Niemiec.

Statystyki klubowe

Sukcesy 
 Mistrzostwo Niemiec: 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005
 Puchar UEFA: 1996
 Puchar Ligi Niemieckiej: 1997, 1998, 1999, 2000, 2004
 Puchar Niemiec: 1998, 2000, 2003, 2005
 Liga Mistrzów: 2001
 Król strzelców austriackiej Bundesligi: 2007, 2008

Bibliografia 
 

Reprezentanci Niemiec w piłce nożnej
Piłkarze Dynama Drezno
Piłkarze Bayernu Monachium
Piłkarze Red Bull Salzburg
Piłkarze LASK Linz
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Urodzeni w 1974